Ю́рий Кондра́тов:
 Кондратов, Юрий Григорьевич (1921—1967) — советский артист балета, педагог.
 Кондратов, Юрий Николаевич (1928—2015) — советский и российский учёный и общественный деятель, генеральный директор завода «Уралмаш» (1975—1978), лауреат Государственной премии СССР.